Суперкубок Нідерландів з футболу 2002  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2002 року між чемпіоном і володарем кубка Нідерландів Аякс та віце-чемпіоном Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
Нідерланди
2002 у нідерландському спорті
Серпень 2002